Léon Mundeleer (kunstschilder), een Belgisch kunstschilder
 Léon Mundeleer (politicus), een Belgisch politicus